Torre di Sant'Andrea – montagna del massiccio del Gran Paradiso nelle Alpi Graie
 Torre di Sant'Andrea – torre costiera nel Golfo di Cagliari